Илья́ Ильи́н:
 Ильин, Илья Александрович (род. 1988) — казахстанский тяжелоатлет.
 Ильин, Илья Иванович (1910—1944) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Ильин, Илья Львович (1898—1937) — советский политический деятель.
 Ильин, Илья Моисеевич (1893—1973) — советский политический деятель.
 Ильин, Илья Петрович (1940—2013) — российский филолог, исследователь постмодернизма.